Bene puede referirse a:

 Bene Lario, localidad y comune italiana de la provincia de Como, región de Lombardía.
 Bene Vagienna, localidad y comune italiana de la provincia de Cuneo, región de Piamonte.